Оберхайд:

 Оберхайд — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Оберхайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.